Kristian VI (danska: Christian 6.), född 30 november 1699 på Köpenhamns slott i Köpenhamn, död 6 augusti 1746 på Hirschholms slott i Hørsholm, var kung av Danmark och Norge från 1730 till sin död. Han var son till kung Fredrik IV av Danmark och dennes gemål Louise av Mecklenburg-Güstrow.

Biografi

Uppväxt 
Kristian fick en helt tysk uppfostran, präglad av djup religiositet. Det faktum att fadern begick bigami genom sitt äktenskap till vänster hand med Anna Sophie Reventlow fick Kristian att ta avstånd från sin far, och han kom att avsky sin styvmor.

Äktenskap 
Han fick tillstånd av sin far att själv finna en hustru. På en resa genom Europa, i sällskap med pagen Ulrik Adolf Holstein, fann Kristian den tyska prinsessan Sofia Magdalena av Brandenburg-Kulmbach, som då var i tjänst som hovdam hos den sachsisk-polska drottningen Christiane Eberhardine av Brandenburg-Bayreuth på slottet i Pretzsch i Sachsen. Sofia Magdalena tillhörde en yngre sidogren av det regerande furstehuset i det lilla markgrevskapet Brandenburg-Bayreuth och ansågs inte vara ett gott parti för Danmark. Men Kristian föll för prinsessans djupa religiositet, då han kunde känna igen sig i henne på det viset. Den 7 augusti 1721 blev han som kronprins gift med Sofia Magdalena.

Regent 
Efter faderns död 1730 tillträdde Kristian regeringen och blev rikets enväldige konung. Bland det första han gjorde var att upphäva faderns testamente och frånta den icke omtyckta styvmodern Anna Sophie Reventlow en stor del av den förmögenhet hon skulle ha ärvt. Han förvisade henne därefter till hennes familjehem Clausholm.

Kristian VI syntes allvarligt ha inriktat sig på att bli en duglig kung. Att detta trots hans ambition och klara förstånd inte lyckades, brukar tillskrivas hans bristande självtillit och skygga, tillknäppta och misstänksamma väsen, som gjorde honom främmande för sin omgivning och oåtkomlig för folkets bredare lager. Till hela sin läggning var han fredsälskande och konservativ, tog varken utåt eller inåt initiativ, och hans regering har uppfattats som färglös.

Byggnadsverksamhet kom dock att intressera honom, och betydande summor lades på Christiansborgs slott, Hirschholms slott och en rad andra byggnadsprojekt, det förstnämnda uppkallat efter kungen.

Han stod under stort inflytande av sin pietistiske hovpredikant Bluhme.

Eftermäle 

Christians kirke i Köpenhamn är uppkallad efter Kristian VI, liksom gymnasiet Christianeum i Hamburg, samt fortet Christiansværn i huvudorten Christiansted i Danska Västindien.

Barn 
 Fredrik V (1723–1766), kung av Danmark och Norge 1746–1766, gift första gången med Louise av Storbritannien och andra gången med Juliana Maria av Braunschweig-Wolfenbüttel
 Louise (1724–1724)
 Louise (1726–1756), gift med hertig Ernst Fredrik III av Sachsen-Hildburghausen

Anfäder

Kommentarer

Referenser

Noter 

 

Danmarks regenter
Norges regenter
Huset Oldenburg
Födda 1699
Avlidna 1746
Män
Personer i Danmark under 1600-talet
Danska politiker under 1700-talet